Бранилац титуле и први носилац била је трећа тенисерка свијета, Вера Звонарјова. Други носилац била је српска тенисерка Ана Ивановић, која се прије турнира налазила на 19. мјесту ВТА листе.

Носиоци 

 Вера Звонарјова (полуфинале)
 Ана Ивановић (четвртфинале)
 Марија Кириленко (друго коло)
 Данијела Хантухова (побједница)

<ol start="5">
 Роберта Винчи (полуфинале)
 Пенг Шуеј (четвртфинале)
 Џенг Ђе (прво коло)
 Сара Ерани (финале)

Жреб 

 Финале

Горња половина

Доња половина

Спољашње везе 
Главни жреб 
Квалификације

Тенис 2011.